Die Saison 2017 der Volleyball-Europaliga war die vierzehnte Ausgabe des Wettbewerbs für Männer- und die neunte für Frauenmannschaften. Die Männer spielten vom 9. Juni bis zum 2. Juli 2017, während die Spiele der Frauen zwischen dem 9. Juni und 9. Juli stattfanden.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Dieses Jahr wurde die Vorrunde im Form von zwei Turnieren durchgeführt, ähnlich wie bei der Qualifikationsphase zur Europameisterschaft. Die Gruppensieger, der beste Gruppenzweiter und Gastgeber Dänemark qualifizierten sich für die Endrunde.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 1. und 2. Juli in Gentofte (Dänemark) statt.

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Dieses Jahr wurde die Vorrunde im Form von zwei Turnieren durchgeführt, ähnlich wie bei der Qualifikationsphase zur Europameisterschaft. Die Gruppensieger, sowie der beste Gruppenzweiter bzw. Gastgeber qualifizierten sich für die Endrunde.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde fand zwischen dem 28. Juni und 9. Juli statt.

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)

 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2017
Europaliga